Первая лига Украины по футболу 2012/2013 — 22-й сезон Чемпионата Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Первый тур чемпионата начался 13 июля 2012 года матчем ПФК «Сумы» — «Оболонь». Завершился чемпионат 16 июня 2013 года стыковыми матчами за сохранение места в Первой лиге.

Регламент 
Выдержки из «Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд ПФЛ сезона 2012—2013 годов»

Статья 12. Определение мест команд в турнирной таблице.

2. Места команд определяются по таким показателям, полученным во всех матчах:
 а) большее количество набранных очков;
 б) лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
 в) большее количество забитых мячей.

3. В случае равенства показателей, указанных в п.2 данной статьи у двух и более команд, преимущество получают команды, которые в матчах со всеми конкурентами имеют лучшие показатели:
 а) большее количество набранных очков;
 б) лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
 в) большее количество забитых мячей;
 г) большая средняя оценка в конкурсе «Честная игра» (по результатам всех матчей).

4. В случае равенства показателей, указанных в п.3 данной статьи, у двух и более команд, которые по результатам чемпионата заняли первое, второе или третье место, для определения мест этих команд проводится дополнительный матч (-и) на нейтральном поле. Если основное время матча завершилось вничью, для определения победителя применяется процедура, приведенная в ст. 6 Приложения № 1 к этому Регламенту.

Статья 13. Переход команд из лиги в лигу по результатам соревнований.

2. Команды первой лиги, которые заняли первое и второе места, переходят в Премьер-лигу при условии соблюдения этими командами требований Регламента Премьер-лиги и наличия аттестата, который дает право участия в соревнованиях среди команд клубов Премьер-лиги.

3. Команды первой лиги, которые заняли семнадцатое и восемнадцатое места, переходят во вторую лигу.

5. В этапе плей-офф за право выступать в чемпионате Украины среди команд клубов первой лиги сезона 2013—2014 годов принимают участие:
 5.2. Команды, которые заняли пятнадцатое и шестнадцатое места по результатам чемпионата Украины среди команд первой лиги.

 Приложение № 1.

Статья 6. Определение победителя.

Если в основное время матч завершился вничью, назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Если в дополнительное время не будет определён победитель, назначается серия послематчевых 11-метровых ударов, в соответствии с Правилами игры.

Участники

Изменения 
По итогам сезона 2011/12 путёвки в Премьер-лигу получили:
 «Говерла-Закарпатье» — 1-е место в турнирной таблице (84 очков)
 «Металлург» — 2-е место в турнирной таблице (76 очков)

Первую лигу покинули футбольные клубы:
 «Энергетик» — 17-е место в турнирной таблице (19 очков)
 ФК «Львов» — 18-е место в турнирной таблице (18 очков)

Из второй лиги 2011/12 напрямую квалифицировались футбольные клубы:
 ПФК «Сумы» — 1-е место (группа «А»)
 ФК «Полтава» — 1-е место (группа «Б»)

В стыковом турнире за место в первой лиге победил МФК «Николаев» (16-е место), тем самым сохранив за собой место в чемпионате на следующий сезон.

За неделю до начала чемпионата винницкая «Нива» (13-е место) снялась с соревнований, её место занял бронзовый призёр чемпионата среди команд второй лиги:
 «Авангард» — 2-е место (группа «Б»)

Состав участников 
В 22-м чемпионате Украины среди команд первой лиги принимали участие 18 футбольных клубов из 11 областей Украины. 10 команд представляют областные центры.

Данные взяты с сайта ПФЛ. Посещаемость — средняя посещаемость домашних матчей. Заполненность считается как отношение этой цифры к вместимости стадиона. Для Динамо-2 указывается тренировочная база в Конча-Заспе (с 6 тура — домашняя арена), для Гелиоса — стадион «Солнечный» (с 4-го тура).

Региональное распределение

Итоговая таблица 

|

|
|

|

|
|
|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игры
 С команды МФК «Николаев» по ходу чемпионата снято 3 очка согласно решению ДК № 1 от 19 июля 2012 года
 За неявку на матч «Буковина» (Черновцы) — «Оболонь» (Киев) команде «Оболонь» засчитано техническое поражение (0:3), а команде сопернице «Буковина» — техническую победу (3:0).
 За неявку на матч МФК «Николаев» — ФК «Севастополь» команде МФК «Николаев» засчитано техническое поражение (0:3), а команде сопернице ФК «Севастополь» — техническую победу (3:0).
 Команда «Оболонь» (Киев) исключена из состава участников соревнований среди команд первой лиги в соответствии с решением ЦС № 3 от 25 февраля 2013 года.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Обладатели 1 места по ходу чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Тур за туром

Составы

Тренеры и капитаны

Иностранцы 
Список иностранных футболистов выступавших в командах первой лиги в сезоне 2012/13

 Расшифровка позиций

 Состав команды, вышедшей в Премьер-лигу 

 Результаты матчей 

 — за неявку на матч «Буковина» (Черновцы) — «Оболонь» (Киев) команде «Оболонь» засчитано техническое поражение (0:3), а команде сопернице «Буковина» — техническую победу (3:0).

 — за неявку на матч МФК «Николаев» — ФК «Севастополь» команде МФК «Николаев» засчитано техническое поражение (0:3), а команде сопернице ФК «Севастополь» — техническую победу (3:0).

 — матч начался 1 июня 2013 года в Полтаве, однако из-за плохой погоды был остановлен на 14-й минуте. Было решено провести этот матч 2 июня 2013 года в городе Карловка, начиная с 15-й минуты.

 Источник данных: Calendar

 Статистика 

 Показатели посещаемости, дисциплинарных нарушений и среднего возраста футболистов 

(*) — средние показатели определены в отношении к запланированному количеству матчей в соответствии с календарём соревнований.

 Лучшие бомбардиры 

 Игроки с наибольшим количеством голов 

В скобках указаны голы с пенальти

 Список игроков забивавших четыре мяча в одной игре 

 Список игроков забивавших три мяча в одной игре 

 Самые возрастные игроки 
Самые возрастные игроки находившиеся в заявках команд в сезоне 2012/2013

 Конкурс «Честная игра» 

М — итоговое место в турнирной таблице чемпионата (по очкам)

 Экипировка команд 

Источник: Football.ua.

 Стыковые матчи за сохранение мест в Первой лиге 

 Регламент 
Команды, занявшие 15 и 16 места в первой лиге — Динамо-2 и ФК «Одесса», встретились в стыковых матчах с командами, занявшими вторые места групп 1 (Нива) и 2 (Шахтёр) во второй лиге соответственно и сыграли между собой два матча — дома и на выезде. Первые матчи состоялись 12 июня, ответные — 16 июня 2013 года.

 Первые матчи 

 Вторые матчи «Нива» выигрывает с общим счётом 6:1.«Динамо-2» выигрывает с общим счётом 2:1. Итоги сезона 
 Победителем чемпионата Украины среди команд клубов первой лиги сезона 2012/2013 стал ФК «Севастополь».
 Право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне завоевали ФК «Севастополь» и «Сталь» (Алчевск) (2—е место). Команда «Сталь» от своего права отказалась, сославшись на несоответствие стадиона требованиям УПЛ, и нежелание проводить домашние матчи вне Алчевска. Премьер-лигу в сезоне 2013/2014 пополнит только ФК «Севастополь».
 В переходных матчах принимали участие:
 «Динамо-2» (Киев) (15-е место) — сохранил место в первой лиге.
 ФК «Одесса» (16-е место) — уступил место в первой лиге Ниве (Тернополь).
 Во вторую лигу напрямую опускается «Арсенал» (Белая Церковь) (18-е место).
 Из ПФЛ были исключены «Оболонь» (в ходе сезона) и «Крымтеплица» (после завершения сезона).

 Средства от реализации маркетинговых прав 
Благодаря сотрудничеству ПФЛ с компанией FavBet клубы первой и второй лиг в сезоне 2012/13 заработали около 850 тысяч гривен. Эти средства по итогам сезона были распределены между клубами, которые вошли в пул (практический полный в лиге). Клубы первой лиги получили по 39 тыс. грн., что в целом составило около 12 процентов летнего заявочного взноса. После опроса клубов Центральный Совет ПФЛ принял решение за счёт этих средств уменьшить заявочный взнос на сезон 2013/14.

 Лауреаты сезона: персоналии 

 По версии ПФЛ 
 Лучший тренер сезона — Анатолий Волобуев «Сталь».
 Лучший футболист сезона — Сергей Кузнецов ФК «Севастополь».
 Лучший бомбардир сезона — Сергей Кузнецов ФК «Севастополь».
 Лучший арбитр сезона — Николай Кривоносов (Киев).
 Победитель конкурса «Честная игра» — ФК «Севастополь»

 По версии UA-Футбол 
 Портал UA-Футбол — официальный интернет-транслятор матчей первой лиги сезона 2013/2014 Лучший игрок сезона 2012/13 в Первой лиге:
 Первое место —  Сергей Ткачёв (ФК Севастополь)
 Второе место —  Сергей Кузнецов (ФК Севастополь)
 Третье место —  Артур Карноза (ФК Севастополь)

 По версии football.ua 
 Сайт football.ua — официальный интернет-транслятор матчей первой лиги сезонов 2010/2011 — 2012/2013 Лауреаты сезона: лучшие голы 

 По версии football.ua 
 Версия лучших голов сезона 2012/13 в первой лиге''

Примечания

Ссылки 
 Обзор Первой лиги 
 Страница турнира на официальном сайте ПФЛ

Первая лига Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2012/2013
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013